A 2016-os MotoGP francia nagydíjat május 6. és 8. között rendezték. A MotoGP-t Jorge Lorenzo, a Moto2-t Álex Rins, míg a Moto3-at Brad Binder nyerte meg.

MotoGP

Időmérő
A MotoGP időmérőjét május 7-én, délután rendezték. A pole-pozíciót Jorge Lorenzo szerezte meg Marc Márquez és Andrea Iannone előtt.

Futam
A MotoGP futamát május 7-én, délután rendezték. Lorenzo talán idei legjobb rajtját követően megtartotta a vezetést, mögé pedig Dovizioso és a kiválóan rajtoló Pol Espargaró érkezett meg. Iannone és a rosszul rajtoló Márquez is megelőzte a spanyolt, akit már Rossi üldözött. Rossi próbálta megelőzni, de helyette Aleix Espargaró és Smith is megelőzték őt, a  negyedik körig azonban sikerült feljönnie Márquez mögé. Eközben Iannone kezdtett felzárkózni csapattársára, sőt, meg is előzte Doviziosót. Nem sokáig örülhetett második helyének, a nyolcas kanyarban kicsúszott. Felült a motorra és folytatta a versenyt, majd a boxba hajtott a csere motorért, de pár kör múlva feladta a versenyzést. Bukása után rövidesen Cal Crutchlow is bukott, aki az év során már harmadik futamát nem tudta befejezni. Rossi könnyedén felért Márquezre és Doviziosóra, majd a 13. körben mindkettejük mellett elmotorozott. 
Rossi nem tudott elszakadni tőlük, egészen a 17. körig amikor a hatos kanyarban Dovizioso és Márquez egymástól függetlenül egy időben dobták el a motort. Márquez visszaült, így a már a meglehetősen sok kiesőnek köszönhetően a pontszerző helyek egyikén haladt, majd Smith bukása után a 13. helyen állt. Lorenzo már több, mint hét másodperces előnnyel állt az élen, semmi sem fenyegette a futamgyőzelmét. 
A sorrend az utolsó körökre nem változott, Lorenzo ismét megnyerte a francia nagydíjat Rossi előtt, a harmadik pedig Viñales lett, aki a Suzuki első dobogóját szerezte meg a 2008-as cseh nagydíj óta. Mögötte Pedrosa, Pol Espargaró és Aleix Espargaró értek be. A sérülése után először versenyző Petrucci az utolsó körökben nagy csatát vívott Barberával, de sikeresen megvédte a hetedik pozícióját.

Moto2

Időmérő
A Moto2 időmérőjét május 7-én, délután rendezték.

Futam
A Moto2 futamát május 8-án, délután rendezték. Lüthi megőrizte elsőségét, mögé pedig az ötödik helyről rajtolva jött fel Morbidelli. A bajnokság éllovasainak nem alakultak jól az első körök: Lowes és Zarco a rajtnál hátraestek, Folger pedig a hatos kanyarban el is dobta a vasat. Rins folyamatosan támadta Lüthit az első helyért, egészen az ötödik körik, amikor is a spanyol átvette a vezetést. A következő körökben még sokszor váltottak pozíciót, de a hetedik körben Lüthi látszólag megelégedett a második hellyel, ezzel pedig Corsi és Baldassarri is felértek a svájcira, majd megelőzték őt. Mint később kiderült, Lüthi váltásjelzője romlott el, ami számára sokkal nehezebbé tette a versenyzést. Corsi nem hagyta, hogy Rins ellépjen a mezőnytől, de Lüthi sem szakadozott el Baldassarritól, sőt, a 17. körben visszavette a harmadik helyét. A következő körben Zarco csúszott ki, visszaesve a 24. helyre, de visszaült a motorra azzal a céllal, hogy befejezze hazai nagydíját. Ezután Baldassarri is bukott, ezzel Lüthi dobogója szinte biztossá vált. Az utolsó körökre Rins kialakított egy kisebb előnyt, így magabiztosan zsebelte be idei második győzelmét, megelőzve Corsit és Lüthit. Morbidelli negyedik, Nakagami pedig ötödik lett. Mögöttük Lowes, Pons, Syahrin, Salom és Oliveira értek célba.

Moto3

Időmérő
A Moto3 időmérőjét május 7-én, reggel rendezték.

Futam
A Moto3 futamát május 8-án, reggel rendezték. A pole-ból induló Antonelli jó rajtott vett, ám a mezőnyből egyedüliként lágyabb keverékű hátsó gumit rakatott fel, így idővel sokan megelőzték. A rajt nagy nyertese Pawi volt, aki egészen Brad Binder mögé jött fel. A négyes kanyarban Norrodin bukott, kiállt a versenyből. A második körben Binder átvette a vezetést, majd hamarosan Romano Fenati örökölte meg a pozíciót. A dél-afrikai és az olasz között körről-körre változott az első hely kiléte. Fenati az első szektorban volt kifejezetten gyors, Binder azonban a pálya többi részén tudott faragni a  hátrányából. Eközben Canet megelőzte csapattársát, Navarrót. Mögöttük Quartararónak, a hazai pilótának Bulega és Migno ellen kellett védekeznie az egész verseny alatt. Esélyük nem maradt a futamgyőzelemre, hiszen Binder, Fenati, Canet és Navarro elszakadtak a többi versenyzőtől. Igaz, a győzelemre csak a dél-afrikainak és az olasznak maradt esélye. A versenyt végül Binder nyerte Fenati előtt, valamint az előtt a Navarro előtt, aki az utolsó előtti kanyarban előzte meg csapattársát Canetot. Ötödik lett Bulega, Quartararo, Antonelli,  Kornfeil és Locatelli előtt.

Jegyzetek

További információk

franciaország
Motorversenyzés Franciaországban